Malice in Wonderland («злоба в стране чудес»; аллюзия на название Alice in Wonderland — «Алиса в стране чудес»)

 Malice In Wonderland — альбом британской группы «Paice, Ashton and Lord», выпущенный в феврале 1977 года.
 Malice In Wonderland — одиннадцатый студийный альбом британской группы Nazareth. Вышел в 1980 году.
 Malice in Wonderland — психоделический мультфильм американского режиссёра Винса Коллинза, созданный в 1982 году.
 Malice in Wonderland — фильм британского режиссёра Саймона Феллоуза, вышедший в 2009 году
 Malice in Wonderland (группа)